1968 — o ano
1968: o Ano Que não Terminou - livro de Zuenir Ventura
1968 (canção) — de Shakira

Desambiguações de números